Даниэль Сармьенто (; ) — испанский гандболист.

Карьера

Клубная 
Даниель Сарменто начинал профессиональную карьеру в испанском клубе Галдар. В 2003 году Сарменто перешёл в Альмерия. В 2007 году Даниель Сарменто перешёл в Адемар Леон, где провёл 2 сезона. В 2009 году Сарменто перешёл в Барселона. В составе Барселоны, Даниель Сарменто выиграл несколько раз чемпионат Испании. В 2016 году Сарменто перешёл во французский клуб ГК Сен-Рафаэль Вар.

В сборной 
Даниель Сарменто выступает за сборную Испании, где провёл 72 матча и забил 156 гол.

Титулы 
 Победитель чемпионата Испании: 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Обладатель кубка ASOBAL: 2007, 2010, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016
 Обладатель кубка Дель Рей: 2010, 2014, 2015, 2016
 Обладатель суперкубка Испании: 2009, 2010, 2013, 2014, 2015, 2016
 Победитель лиги Чемпионов ЕГФ: 2011, 2015
 Серебряный призёр чемпионата Европы: 2014
 Победитель чемпионата Мира: 2013

Статистика 
Статистика Даниеля Сарменто в сезоне 2019/20 указана 26.1.2020.

Примечания 

Гандболисты Испании
Игроки сборной Испании по гандболу
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Гандболисты на летних Олимпийских играх 2020 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2020 года
Игроки ГК «Адемар Леон»
Игроки ГК «Барселона»
Игроки ГК «Сен-Рафаэль Вар»
Игроки ГК «Висла» Плоцк